Henri Daniel Guyot (1753-1828), predikant, stichter van het Henri Daniel Guyot Instituut
Henri Daniel Guyot (1836-1912), marineofficier, lid Tweede Kamer, kleinzoon van voorgaande